Сухолжино — деревня в Вологодском районе Вологодской области.

Входит в состав Новленского сельского поселения (с 1 января 2006 года по 8 апреля 2009 года входила в Березниковское сельское поселение), с точки зрения административно-территориального деления — в Березниковский сельсовет.

Расстояние до районного центра Вологды по автодороге — 79 км, до центра муниципального образования Новленского по прямой — 10 км. Ближайшие населённые пункты — Индалово, Олешево, Андронино.

По переписи 2002 года население — 9 человек.

Примечания

Ссылки 
 Сухолжино в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Вологодского района